Зірочки, які використовує автор замість імені (див. псевдонім). Наприклад, Михайло Грушевський використовував у «Записках НТШ» впродовж 1896—1902 рр. астронім *, Іван Франко у газетах «Діло» і «Зоря» (1883—1884) підписувався як ***.
 Власна назва космічного об'єкта. Див. Ономастика.

Примітки

Посилання 
 

Ономастика